Unterwendling ist der Ortsname von
wurde
 Unterwendling (Thaldorf), wurde 1978 als Teil von Thaldorf ein Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern
 Unterwendling (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterwendling (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern